

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Monv“ beginnt.

Monv 



Monvi 
 Monville, François Racine de (1734–1797), französischer Verwaltungsbeamter des Königs und Amateurarchitekt

Monvo 
 Monvoisin, Aurélie (* 1997), französische Shorttrackerin
 Monvoisin, Catherine († 1680), französische Giftmischerin
 Monvoisin, Raymond Quinsac (1790–1870), französischer Porträtmaler